Závist má více významů:

 závist – jedna z lidských emocí
 Závist (film) – film Barryho Levinsona z roku 2004
 7440 Závist  – asteroid
místní názvy:
 Závist (okres Blansko) – obec v okrese Blansko
 Závist (Předklášteří) – část obce Předklášteří v okrese Brno-venkov
 Závist (Rybník) – část obce Rybník v okrese Domažlice
 Závist (Lavičky) – část obce Lavičky v okrese Žďár nad Sázavou
 Závist (Krňany) – základní sídelní jednotka v obci Krňany v okrese Benešov
 Závist (Zbraslav) – část pražské čtvrti Zbraslav, ležící na pravém břehu Vltavy
 Oppidum Závist – zaniklé hradiště poblíž Prahy, v katastrálním území Lhota u Dolních Břežan, obec Dolní Břežany

Externí odkazy